Comanche County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Comanche County (Kansas)
Comanche County (Oklahoma)
Comanche County (Texas)